Der Begriff Auswanderer bezeichnet
Menschen, die ihre Heimat verlassen; siehe Auswanderung
einen Bootstyp; siehe Auswanderer (Bootstyp)
Die Auswanderer steht für
 Die Auswanderer (Fernsehsendung), TV-Sendung auf ProSieben (2006)
 Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, TV-Sendung auf VOX (seit 2006)
 Emigranten, schwedischer Film aus dem Jahr 1971
 Die Auswanderer (Hübner), Gemälde von Carl Wilhelm Hübner
 Die Auswanderer (Laermans), Gemälde von Eugène Laermans

Siehe auch:

 Auswandererschiff